Дугова́я сва́рка в защи́тных га́зах — дуговая сварка с использованием газов для защиты места сварки от влияния атмосферных газов.

Общие сведения 
В англоязычной иностранной литературе именуется как  (), в немецкоязычной литературе —  (). Разделяют сварку в атмосфере инертного газа () и в атмосфере активного газа ().

Этим видом сварки производится ручная сварка, полуавтоматическая, автоматическая в различных пространственных положениях, черных и цветных металлов и сплавов толщиной от десятых долей до десятков миллиметров.

Сущность 
Способ дуговой сварки в защитных газах заключается в том, что в зону дуги поступает защитный газ. Выделяемое дугой тепло расплавляет основной металл и электрод. Остывая, металл сварочной ванны образует сварочный шов. Защитный газ изолирует расплавленный металл от газов в воздухе, препятствуя их взаимодействию. 

По виду применяемых защитных газов, этот вид сварки разделяется на сварку:
 В инертных газах;
 В активных газах;
 В смеси инертных и активных газах;
 Со струйной защитой.

В качестве защитных газов в сварочном процессе используются инертные (аргон и гелий), активные (углекислый газ, водород, кислород и азот) газы, газовые смеси (Аг + Не, Аг + СО2, Аг + О2, СО2 + О2 и др.).

Активные газы используются для обеспечения необходимых свойств шва свариваемых металлов.  Используя газовые смеси, добиваются устойчивости дуги, улучшения формы шва, уменьшения разбрызгивания свариваемого металла.

Дуговая сварка в защитных газах по виду дуги различается на:
 Сварку постоянной дугой;
 Сварку импульсной дугой.

В зависимости от типа электродов сварка в защитных газах разделяется на сварку плавящимся или неплавящимся электродом. При сварке неплавящимся электродом применяются инертные газы — аргон и гелий или их смеси.

Недостатки 

 По сравнению со сваркой под флюсом необходимо применение защитных мер против светового и теплового излучения дуги.
 Сравнительно большие размеры горелок для сварки в среде защитных газов делают сложной или невозможной сварку в узких и труднодоступных местах.
 Необходимость в баллонах с газом увеличивает размеры и вес оборудования сварочного поста, что затрудняет его перемещение с места на место.

Преимущества 
 высокое качество соединения при работе с разными металлами и сплавами вне зависимости от пространственного положения детали;
 широкий диапазон толщин свариваемого металла — от десятой доли до нескольких десятков миллиметров;
 возможность визуального контроля сварочной дуги и ванны, процесса образования сварочного шва;
 узкая зона термического воздействия;
 при многослойной сварке не надо зачищать швы;
 высокая производительность работ;
 не надо удалять флюс или шлак, зачищать швы.

Оборудование 
В комплект оборудования для сварки с защитными газами входят сварочная аппаратура (трансформаторы, инверторы, блоки питания, горелки, маски), газовая аппаратура (баллоны, шланги, расходомеры).

Примечания 
 Сноски

 Источники

Литература

Техническая литература 
 
  
 Николаев Г. А. Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. — М.: Машиностроение, 1978 (1-4 т).

См. также 
 Газовая сварка
 Электрошлаковая сварка
 Автоматическая дуговая сварка под флюсом

Технологии машиностроения
Электросварка